Koinzer ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Koinzer (* 1949), deutscher Perkussionist und Jazzmusiker
 Ullrich Koinzer (* 1940), deutscher Fußballspieler